Virus og flertalsformen Vira kan have flere betydninger:

 Virus – en lille parasit, som består af et stykke DNA eller RNA
 Bakteriofag – et virus, der reproducerer sig ved hjælp af bakterier
 Computervirus – en fællesbetegnelse for computerprogrammer, der spredes mellem computere uden brugerens viden
 Virus (band) – et norsk avantgarde rockband
 Virus (film) – en amerikansk film fra 1999.
 Virus (magasin) – et dansk livsstilsmagasin, der udkom 1997-2001.
 Vira (Pyrénées-Orientales) – by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig

Se også 
 Viral - flertydig